Un code général des impôts est un code juridique regroupant les règles fiscales d'un pays.

En Afrique 
 Code général des impôts du Bénin.
 Code général des impôts du Cameroun.
 Code général des impôts de Côte d'Ivoire.
 Code général des impôts du Maroc.
 Code général des impôts du Niger.
 Code général des impôts du Sénégal.
 Code général des impôts du Tchad.

En Europe 
 Code général des impôts français.

Autres 
Le nom désigne également des compilations mises au point par des éditeurs.

Notes et références